Вольфганг Унцикер (; 26 июня 1925 года, Пирмазенс — , Албуфейра) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1954). Чемпион Германии (1948), ГДР и ФРГ (1953; Объединённый турнир), 5-кратный чемпион ФРГ (1950, 1952, 1959, 1963, 1965 — 1-2-е место). В 1950—1970 возглавлял команды ФРГ на Всемирных шахматных олимпиадах, выступал за неё на командных чемпионат Европы. Участник межзональный турниров 1952 и 1955.

25 июня 1961 года на 2-м командном чемпионате Европы в Оберхаузене, победив чемпиона мира Михаила Ботвинника, становится членом символического клуба Михаила Чигорина.

Победитель международных турниров в Аугсбурге (1946), Хайдельберге (1949),
Травемюнде (1950), Гастингсе (1950/1951), Люцерне (1951/1952), Кремсе и Мариборе (1967).

Призёр других международных соревнований: Мадрид (1957) — 2-3-e, Ленинград (1960; турнир прибалтийских стран) — 2-е, Сочи (1965) — 1-2-е, Санта-Моника (1966) — 4-5-е, Любляна (1969) — 3-е, Гастингс (1969/1970)— 2-е, Лугано (1970) — 3-4-е, Кисловодск (1972) и Берн (1987) — 4-6 места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечание

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Вольфганга Унцикера на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Германии
Участники шахматных олимпиад
Похороненные на кладбище Вестфридхоф (Мюнхен)